Часты́е — село в Пермском крае. Административный центр Частинского района и Частинского сельского поселения.

География 
Расположено на правом берегу Камы (Воткинское водохранилище) в 110 км к юго-западу от Перми (190 км по автодорогам) и в 65 км к северо-востоку от Воткинска.

История 
Известно с 1646 г. как селение осинских дворцовых крестьян в устье речки Частая. Название от Частых островов, находившихся ранее на Каме (затоплены водохранилищем).

Административный центр района с 1924 г.

Население

Инфраструктура 
 Частинский сыродельный завод" выпускал масло животное трех наименований, сыр колбасный копченый, сыр «Сусанинский», сыр обезжиренный, а также цельномолочную и кисломолочную продукцию. Основными поставщиками сырья являлись сельскохозяйственные предприятия района.
 ЗАО «Межлесхоз» выпускает столярные изделия.
 АО «Агросервис» — автотранспортные услуги, строительная и торговая деятельность.
 Газета «Частинские вести».

Русская православная церковь 
Воскресенская церковь (1840).

Люди, связанные с селом 
 Кравченко, Александра Григорьевна (урождённая Селиванова, 1890—1984) — советский партийный и государственный деятель;
 Лузин, Сергей Васильевич (род. 1978), самбист, мастер спорта международного класса.

Литература 
 Шумилов Е. Н. У Частых островов. Пермь, 2004.
 Шумилов Е. Н. Имя в истории Частинской земли. Пермь, 2015.

Примечания 

Населённые пункты Частинского района
Районные центры Пермского края